Ja'fari bezeichnet:

 eine Rechtsschule im Islam, siehe Dschafariten

Siehe auch:
 Jafari
 Dschafari